Kama bezeichnet die geographischen Objekte:

 Kama (Fukuoka), japanische Stadt in der Präfektur Fukuoka
 Kama (Afghanistan), Ort und Bezirk in Afghanistan
 Kama (Fluss), Nebenfluss der Wolga
 Kama (Om), Nebenfluss des Om
 Kama (Steinige Tunguska), Nebenfluss der Steinigen Tunguska
 (1387) Kama, nach dem Wolganebenfluss benannter Asteroid

Kama bezeichnet ferner:
 Kama (Königin), altägyptische Königin
 Kama (Indien), menschliches Ziel im Hinduismus (Sexualität, Lust)
 Kamadeva, indischer Liebesgott Kama
 Kama (Gericht), Mehlmischung, die eine typische Zutat der estnischen Küche ist
 Kama (Waffe), japanisches, sichelähnliches Werkzeug, das auch als Waffe verwendet werden kann
 Kindschal, westasiatischer Dolchtyp
 Panzerschule Kama
 23. Waffen-Gebirgs-Division der SS „Kama“ im Zweiten Weltkrieg
 Charles Wright (Wrestler) (* 1961), US-amerikanischer Wrestler
 Kama (Einheit), ein Längenmaß in Marokko
 einen russischen Reifenhersteller, siehe Nischnekamskschina
 Kaido Kama (* 1957), estnischer Politiker

KAMA bezeichnet:
 Flughafen Amarillo, ICAO-Code

Siehe auch:
 Cama
 Khama
 Chama